Příjmení Whitlock má více nositelů:

 Harold Whitlock (1903–1985), britský atlet, olympijský vítěz v chůzi na 50 km
 Max Whitlock (* 1993), anglický gymnasta

Externí odkazy